Comitatul Warren, conform originalului din engleză, Warren County, este numele a paisprezece comitate din .

Toate au fost numite în onoarea generalului Joseph Warren, care a fost ucis în bătălia de la Bunker Hill din timpul Războiului de independență (1775 - 1783) al Statelor Unite ale Americii.

 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Warren, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Warren (dezambiguizare)